Селевк III Керавн (дав.-гр. Σέλευκος Γ' Κεραυνός; * 243 — † 223 до н. е.) — цар Держави Селевкідів у 225-223 рр. до н. е. 
 Птолемей Керавн (грец. Πτολεμαίος Κεραυνός) — цар Македонії, син єгипетського царя Птолімея І Сотера.